Taverna kan syfta på:

 Taverna – en servering

Geografi

Italien 

 Taverna, Emilia-Romagna, ort, Provincia di Rimini, 
 Taverna, Kalabrien, kommun, Provincia di Catanzaro, 
 Taverna, Cosenza, ort, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Taverna, Lazio, ort, Provincia di Latina, 
 Taverna, Molise, ort, Provincia di Isernia, 

Robotskapade Italienförgreningar